Sierck ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Sierck (1958–2015), deutsche Schwimmerin
 Hans Detlef Sierck (1897–1987), in Hamburg geborener Theater- und Filmregisseur, der in den USA als Douglas Sirk berühmt wurde
 Jakob I. von Sierck (frz. Jacques de Sierck; * um 1398, † 1456), Erzbischof und Kurfürst von Trier, sowie Reichskanzler Kaiser Friedrich III.
 Johann von Sierck († 1305), Bischof von Toul und Utrecht
 Johann Heinrich Sierck (1817–1900), deutscher Pfarrer und Politiker
 Klaus Detlef Sierck (1925–1944), deutscher Kinderdarsteller, Sohn von Hans Detlef Sierck 

Sierck steht für:

 Sierck (Familie), eine lothringische Adelsfamilie
 Sierck-les-Bains (deutsch Bad Sierck, lothringisch und moselfränkisch Siirk), Gemeinde im Département Moselle, Lothringen

Siehe auch:
 Hartich Sierk, deutscher Landwirt und Chronist